Die CONIFA-Weltfußballmeisterschaft 2018 () war die dritte Ausgabe der CONIFA-Weltfußballmeisterschaft, eines internationalen Fußballturniers für Staaten, Minderheiten, staatenlose Völker und Regionen, die nicht Mitglied der FIFA sind. Das Turnier wurde von der Confederation of Independent Football Associations (CONIFA) ausgetragen und darf aus lizenzrechtlichen Gründen nicht Fußballweltmeisterschaft heißen. Als Ausrichter galt das Team aus Baraawe, allerdings fand der Wettbewerb in London statt.

Wahl des Gastgebers 
Der Austragungsort wurde am 3. September 2017 bekanntgegeben. Da Baraawe als Ausrichter fungiert, deren Verbandssitz aber in Englands Hauptstadt London liegt, wurde entschieden die Weltfußballmeisterschaft auch dort auszutragen. Dazu wurde Englands Rolle als Mutterland des Fußballs hervorgehoben.

Austragungsorte 
Als Austragungsorte wurden elf Stadien von Amateurvereinen in und um London gewählt. Sieben liegen in Greater London, zwei in Berkshire, und je einer in Surrey und Essex.

Teilnehmende Mannschaften

Qualifikation 
Nachdem bei der Qualifikation der Austragung 2016 zahlreiche Mannschaften ihre Teilnahme zurückzogen und schließlich die Mehrheit der Mannschaften am Runden Tisch ausgewählt wurde, wurde diesmal ein veränderter Qualifikationsmodus durchgeführt.

Die Zahl der Teilnehmer wurde von 12 auf 16 erhöht. Es existierten mehrere Arten sich zu qualifizieren. Gastgeber Baraawe erhielt einen automatischen Startplatz. Für die Kontinente Afrika, Asien und Europa wurde eine Qualifikationsphase eingerichtet, bei der durch Spielpraxis Punkte gesammelt werden konnten. Dabei wurden die besten zehn Spiele seit der letzten Austragung anhand einer Formel ausgewertet, wobei die besten zwei Mannschaften jeweils einen Startplatz erhielten. Die Formel errechnet sich folgendermaßen:

Für jedes Spiel wurden beide Faktoren multipliziert und die höchsten zehn Werte addiert. Es ergaben sich folgende Abschlusstabellen für noch nicht sonstwie qualifizierte, aber mindestens ein Spiel gespielte Mannschaften:

Für die Pattsituation in Afrika wurde die Zahl der Gesamtsiege ausgewertet und anschließend die Zahl der Unentschieden.

Da aus Ozeanien und Nordamerika nur jeweils zwei Mannschaften Mitglied sind, entschied man sich ohne Qualifikation für eine der beiden und ließ die andere nachrücken, falls erstere die Teilnahme zurückzog. In Nordamerika entschied man sich für Kaskadien statt Québec, während in Ozeanien Kiribati den Vorzug vor Tuvalu erhielt. Kiribati zog die Teilnahme jedoch aus finanziellen Gründen zurück.

Zwei weitere Mannschaften erhielten Wildcards. Padanien und Nordzypern konnten sich als Finalisten der CONIFA-Europafußballmeisterschaft 2017 qualifizieren. Zudem war es möglich als Gewinner eines Turniers die Qualifikation zu erlangen, wie es Tamil Eelam tat. Ein weiterer Startplatz wurde dem amtierenden Weltfußballmeister zugedacht.

Am 4. Mai wurde bekanntgegeben, dass Felvidék die Teilnahme zurückzieht. Die Karpatenukraine wurde als bestplatzierte nichtqualifizierte Mannschaft Europas neu ins Teilnehmerfeld berufen.

Qualifizierte Teams 
Folgende 16 Mannschaften konnten sich letztendlich qualifizieren:

Auslosung 
Die Mannschaften wurden im Januar 2018 in Nordzypern in vier Vierergruppen aufgeteilt.

Kiribati wurde im März durch Tuvalu ersetzt. Felvidék wurde im Mai durch die Karpatenukrainer ersetzt.

Ergebnisse

Gruppenphase

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Gruppe D 

|}

Finalrunde

Platzierungsrunde

Abschlussplatzierungen 
Legende:
 #: Platzierung
 Sp: Spiele
 S: Siege
 U: Unentschieden
 N: Niederlagen
 T: Tore
 GT: Gegentore
 D: Differenz
 P: Punkte

Weblinks 
 Spielplan bei conifa.org
 Ergebnisse bei conifa.org

Einzelnachweise 

Fußball (England)
Fußballveranstaltung 2018
Sportveranstaltung in London